Кло́д Карлье́ (; 10 января 1925, Нанси, Франция — 17 мая 2015) — французский актёр, режиссёр, каскадёр. Наиболее известен, как постановщик трюков и фехтовальных поединков в кино.

Биография 
Родился в Нанси в семье фехтовальщика. В 18 лет он поступает в фехтовальную школу в Жуанвиль-ле-Пон, которую заканчивает в 21 год. Благодаря близости школы к киностудиям, Клод уже в юности становится консультантом по оружию и костюмам в ряде фильмов.

В 1959 году Клод получает роль наёмного убийцы в фильме «Горбун» Андре Юнебеля. В своём следующем фильме «Капитан» режиссёр доверяет Карлье постановку всех трюков и поединков. С этой поры Карлье становится основным постановщиком драк во французских фильмах «плаща и шпаги» и других приключенческих лентах с участием Жана Маре, Алена Делона, Жерара Барре и Жана-Поля Бельмондо.

В 1969 г. по совету Жана Маре Карлье снимает собственный фильм «Пария».

В последние годы занимал пост президента Академии оружия Франции.

Клод Карлье — кавалер Ордена Искусств и литературы.

Его сын — актёр и каскадёр Мишель Карлье.

Избранная фильмография 
Актёр
  —  Горбун — наёмный убийца
Постановщик трюков и боевых сцен
  — Аустерлиц
  — Капитан
  — Тайны Бургундского двора
  — Благородный Станислас, секретный агент
  — Фантомас
  — Вся правда о Станисласе (Полный свет на Станисласа)
  — Графиня де Монсоро
  — Жозеф Бальзамо
  — Фантомас (мини-сериал, Франция-Германия (ФРГ))
  — Тайны французского двора
  — Наполеон и Жозефина: история любви
  — Дочь д’Артаньяна

Примечания

Ссылки 
 Клод Карлье на IMDb 

Тренеры по фехтованию